1983 – szesnasty sezon Estońskiej Formuły 3.

O mistrzostwie decydował rozgrywany 11 czerwca wyścig na torze Bikernieki, który wyłaniał również mistrza Litwy i mistrza Łotwy. W jego wyniku mistrzem Estonii został Mait Luha (Estonia 20).

Wyniki wyścigu na torze Bikernieki

Klasyfikacja mistrzostw Estonii

Przypisy 

1983
1983 w sportach motorowych
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019